Парламентские выборы в Хорватии 23 ноября 2003 года принесли победу партии Хорватское демократическое содружество.

Общая информация 
Было образовано 10 избирательных округов с учётом территориального размещения и численности населения. В каждом округе избирались по пропорциональной избирательной системе 14 кандидатов. Избирательный порог составлял 5 %. Кроме того, 8 кандидатов избирались представителями национальных меньшинств. Граждане, проживавшие за пределами Хорватии, голосовали в отдельном избирательном округе. Количество представителей, избранных от данного округа, определялось после выборов по соотношению количества избирателей, которые голосовали в Хорватии и за её пределами, так чтобы количество голосов соответствовало количеству представителей. Для сравнения, количество мест диаспоры в Сабор в 2000—2003 гг. равнялось шести.

Всего: 140 общих мест + 8 мест для национальных меньшинств + 4 места для диаспоры. Распределение мест меньшинств:
 Сербы: 3
 Венгры: 1;
 Итальянцы: 1;
 Чехи и словаки: 1;
 Австрийцы, болгары, немцы, поляки, цыгане, румыны, русины, русские, турки, украинцы, валахи и евреи: 1;
 Албанцы, боснийцы, черногорцы, македонцы, словенцы: 1.

'Окончательные результаты выборов 23 ноября 2003 в парламент Хорватии ()|-
!colspan=2 style="background-color:#E9E9E9" align=left|Партии и коалиции
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|изменение
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|+/-
|-
|align=left colspan=2|Хорватское демократическое содружество (Hrvatska demokratska zajednica)
|align="right" |840 692
|align="right" |33,9
|align="right" |66
|align="right" |43,71 
|align="right" |
|align="right" |+13,25
|-
|align=left rowspan=4 valign=top|Коалиция:
|align=left|Социал-демократическая партия (Socijaldemokratska partija Hrvatske)
|align="right" rowspan=4 valign=top|560 593
|align="right" rowspan=4 valign=top|22,6
|align="right" |34
|aligh="right" |22,52
|align="right" |
|align="right" |-5,96
|-
|align="left" |Демократическая ассамблея Истрии (Istarski demokratski sabor/Dieta democratica Istriana)
|align="right" |4
|align="right" |2,65
|align="right" |
|align="right" |0
|-
|align="left" |Партия либеральных демократов (Libra — Stranka liberalnih demokrata)
|align="right" |3
|align="right" |1,99
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align="left" |Либеральная партия (Liberalna stranka)
|align="right" |2
|align="right" |1,32
|align="right" |
|align="right" |0
|-
|align=left rowspan=3 valign=top|Коалиция:
|align=left|Хорватская народная партия (Hrvatska narodna stranka)
|align="right" rowspan=3 valign=top|198 781
|align="right" rowspan=3 valign=top|8,0
|align="right" |10
|align="right" |6,62
|align="right" |
|align="right" |+5,30
|-
|align="left" |Приморье-Горский Котар Союз (Primorsko-goranski savez)
|align="right" |1
|align="right" |0,66
|align="right" |
|align="right" |-0,66
|-
|align="left" |Славонско-Баранская хорватская партия (Slavonsko-baranjska hrvatska stranka)
|align="right" |-
|align="right" |0,00
|align="right" |
|align="right" |-0,66
|-
|align=left colspan=2|Хорватская крестьянская партия (Hrvatska seljačka stranka)
|align="right" |177 359
|align="right" |7,2
|align="right" |10
|align="right" |6,62 
|align="right" |
|align="right" |-4,64
|-
|align=left rowspan=3 valign=top|Коалиция:
|Align=left|Хорватская партия права (Hrvatska stranka prava)
|align="right" rowspan=3 valign=top|157 987
|align="right" rowspan=3 valign=top|6,4
|align="right" |8
|align="right" |5,30
|align="right" |
|align="right" |+2,65
|-
|align="left" |Демократическая партия Загорья (Zagorska demokratska stranka)
|align="right" |-
|align="right" |0,00
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align="left" |Меджумурская партия (Međimurska stranka)
|align="right" |-
|align="right" |0,00
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left rowspan=2 valign=top| Коалиция:
|Align=left|Хорватская социал-либеральная партия (Hrvatska socijalno liberalna stranka)
|align="right" rowspan=2 valign=top|100 335
|align="right" rowspan=2 valign=top|4,0
|align="right" |2
|align="right" |1,32
|align="right" |
|align="right" |-15,24
|-
|align="left" |Демократический центр (Demokratski centar)
|align="right" |1
|align="right" |0,66
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2|Хорватская партия пенсионеров (Hrvatska stranka umirovljenika)
|align="right" |98 537
|align="right" |4,0
|align="right" |3
|align="right" |1,99 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2|Независимая демократическая сербская партия (Samostalna demokratska srpska stranka)
|align="right" |-

|align="right" |-
|align="right" |3
|align="right" |1,99 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left rowspan=3 valign=top| Коалиция:
|align=left|Хорватская демократическое крестьянская партия (Hrvatska demokratska seljačka stranka)
|align="right" rowspan=3 valign=top|24 872
|align="right" rowspan=3 valign=top|1,0
|align="right" |1
|align="right" |0,66
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left|Хорватский демократический центр (Hrvatski demokratski centar)
|align="right" |-
|align="right" |0,00
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align="left" |Демократическая пригорско-загребская партия (Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka)
|align="right" |-
|align="right" |0,00
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2|Демократический союз венгров Хорватии (Demokratska zajednica Mađara Hrvatske)
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |1
|align="right" |0,66 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2|Немецкий народный союз (Njemačka narodnosna zajednica)
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |1
|align="right" |0,66 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2|Партия демократического действия Хорватии (Stranka demokratske akcije Hrvatske)
|align="right" |-
|align="right" |-
|align="right" |1
|align="right" |0,66 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2|Беспартийные
|align="right" |
|align="right" |
|align="right" |4
|align="right" |2,65 
|align="right" |
|align="right" |
|-
|align=left colspan=2 style="background-color:#E9E9E9"|Всего (явка 61,7 %)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2 478 967
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|151'''
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|align=left colspan=2|Недействительных бюллетеней
|align="right" |41 041
|colspan=5 rowspan=3|
|-
|align=left colspan=2|Проголосовали
|align="right" |2 520 008
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированные избиратели
|align="right" |4 087 553
|-
|align=left colspan=8|Источник: Izbori.hr  і IFES.
|}

Выборы 2003 года
Выборы в Хорватии
Выборы 2003 года в Европе
Ноябрь 2003 года